

Lokalizacje

w Anglii 
 Huntington – wieś w Anglii, w hrabstwie ceremonialnym Cheshire, w dystrykcie (unitary authority) Cheshire West and Chester
 Huntington (Castle) – wieś w Anglii, w hrabstwie Herefordshire
 Huntington (Hereford) – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Huntington – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Huntington – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Huntington – wieś w Anglii, w hrabstwie Staffordshire, w dystrykcie South Staffordshire

w Stanach Zjednoczonych

Miejscowości 
 Huntington – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Sebastian
 Huntington – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Huntington
 Huntington – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampshire
 Huntington – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampshire
 Huntington – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
 Huntington – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
 Huntington – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Baker
 Huntingdon – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Huntingdon
 Huntington – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Angelina
 Huntington – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Emery
 Huntington – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Fairfax
 Huntington – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Wayne
 Huntington – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Chittenden

Gminy 
 Huntington (ang. Huntington Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Huntington
 Huntington (ang. Huntington Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampshire
 Huntington (ang. Huntington Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
 Huntington (ang. Huntington Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Brown
 Huntington (ang. Huntington Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Gallia
 Huntington (ang. Huntington Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Lorain
 Huntington (ang. Huntington Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ross
 Huntington (ang. Huntington Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Adams
 Huntington (ang. Huntington Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
 Huntington (ang. Huntington Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Chittenden

Hrabstwa 
 hrabstwo Huntington (ang. Huntington County) – w stanie Indiana

Postacie 
 George Huntington – amerykański lekarz
 Paul Huntington – angielski piłkarz
 Rosie Huntington Whiteley – brytyjska modelka, aktorka filmowa
 Samuel P. Huntington – politolog amerykański

Zobacz też 
 Huntingdon
 Huntington Beach
 Pląsawica Huntingtona
 USS Huntington